Coppa Italia 1984-1985 – edizione del torneo di calcio italiano
 Coppa Italia 1984-1985 – turni preliminari dell'edizione del torneo di calcio
 Coppa Italia 1984-1985 – edizione del torneo di hockey su pista italiano
 Coppa Italia 1984-1985 – edizione del torneo di pallavolo maschile italiano